Desa Ngampel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 111,65), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,57), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,11), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,32, long 112,40), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,79, long 112,00), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 111,45), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 111,90), 
 Desa Ngampel (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 112,34), 

Robotskapade Indonesienförgreningar